Сухое () — село,
Кировский сельский совет,
Кобелякский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321883205. Население по переписи 2001 года составляло 166 человек.

Географическое положение 
Село Сухое находится у истоков реки Восьмачка,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположены сёла Михайловка и Лебедино.

Примечания